Rapa Nui kan syfta på:
 Rapa nui (språk) - språk som talas på Påskön
 Rapa Nui (film) - film från 1994

Geografi

Antarktis 

 Rapa Nui (udde i Antarktis),

Chile 

 Påskön, ö, Región de Valparaíso, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar